puede referirse a:
 Nombre oficioso del Vehículo de transferencia H-II, una nave espacial de suministro del programa espacial japonés;
 Kounotori, línea de tren exprés que comunica las ciudades de Osaka y Toyooka (Hyōgo).